Мария Кириленко: Кириленко, Мария Ивановна (1935—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Кириленко, Мария Юрьевна (род. 1987) — российская теннисистка.